Xaqui (Líbia) — localidade da Líbia
 Xaqui (Azerbaijão) — localidade do Azerbaijão
 Xaqui (região histórica) — região histórica do Cáucaso